Kortschak ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kortschak OCist (1879–1957), Abt des Zisterzienserstiftes Rein in der Steiermark
 Franz Kortschak (1908–1986), österreichischer Politiker (ÖVP)

Kortschak (ukrainisch Корчак) ist der Name eines Dorfes in der Ukraine, siehe Kortschak

Siehe auch:
 Korčák
 Korczak
 Kortschak-Gruppe